Малая Анновка — название населённых пунктов на Украине:

 Малая Анновка — село в Петровском районе Кировоградской области.
 Малая Анновка — село в Устиновском районе Кировоградской области.
 Малая Анновка — село в Новобугском районе Николаевской области.

См. также 
 Анновка
 Ганновка